Bruma steht für
  zur Wintersonnenwende (latein. bruma) wurden in der Antike Festtage als Brumalien gefeiert
 Bruma (Gauteng), Vorort von Johannesburg in Südafrika

Bruma ist der Familienname folgender Personen:
 Jeffrey Bruma (* 1991), niederländischer Fußballspieler  
 Marciano Bruma (* 1984), niederländischer Fußballspieler

Bruma ist der Künstlername folgender Personen:
 Bruma (Fußballspieler) (Armindo Tué Na Bangna; * 1994), portugiesischer Fußballspieler